Cogna – comune nella Borgogna-Franca Contea
 Cogna – frazione in provincia di Lucca
 Cognà – prodotto culinario italiano